Everton FC deltog säsongen 2007/2008 i Premier League, FA-cupen, Engelska ligacupen och UEFA-cupen. Säsongen innebar en femteplats, drygt tio poäng bakom lokalrivalen Liverpool på kvalplatsen till UEFA Champions League. Europaspelet slutade i åttondelsfinal mot Fiorentina. Den cup som gick bäst innebar semifinal, då i ligacupen.

Turneringsresultat

Spelartrupp

Målvakter
  Tim Howard
  Iain Turner
  Stefan Wessels

Backar
  Leighton Baines
  Anthony Gardner
  Tony Hibbert
  Phil Jagielka
  Joleon Lescott
  Nuno Valente
  Joseph Yobo

Mittfältare
  Mikel Arteta
  Tim Cahill
  Lee Carsley
  Manuel Fernandes
  Dan Gosling
  Thomas Gravesen
  Phil Neville
  Leon Osman
  Steven Pienaar
  Jack Rodwell
  Andy van der Meyde

Anfallare
  Yakubu Aiyegbeni
  Victor Anichebe
  Andy Johnson
  James McFadden
  Louis Saha
  James Vaughan

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Yakubu Aiyegbeni 13
  Joleon Lescott 9
  Tim Cahill 7

Tabell

Referenser
 - Everton FC på Soccerway

Everton FC:s säsonger
Everton